Донич () — прізвище румунського походження. Відомі носії:
 Александру Донич — румунський письменник.
 Донич Іван Васильович ( 1952) — український поет.
 Донич Іван Костянтинович — український художник і письменник
 Конон Аремеску-Донич — єпископ Румунської православної церкви
  Николае Донич (1874-1960) - російско- румунсько- французький астроном

Румунські прізвища